El término Raiden o Rayden puede referirse a:

 El dios Raijin, dios de los truenos y rayos según la mitología japonesa.
 Raiden, serie de videojuegos del género «matamarcianos».
 Raiden, un personaje de origen divino, de la serie de videojuegos Mortal Kombat.
 Raiden, un personaje de la serie de videojuegos Metal Gear.
 Raiden, un personaje ficticio de las series de videojuegos Fatal Fury, The King of Fighters y Capcom vs. SNK.
 Rayden, es un MC español del grupo A3Bandas.
 El Raiden fue un avión de caza japonés de la Segunda Guerra Mundial.